|-
| 180601 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180602 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180603 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180604 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180605 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180606 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180607 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180608 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180609 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180610 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180611 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180612 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180613 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180614 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180615 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180616 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180617 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180618 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180619 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180620 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180621 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180622 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180623 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180624 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180625 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180626 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180627 - || || 28 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180628 - || || 28 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180629 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180630 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180631 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180632 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180633 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180634 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180635 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180636 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180637 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180638 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180639 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180640 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180641 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180642 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180643 - || || 14 d'abril de 2004 || Vicques || Vicques
|-
| 180644 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180645 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180646 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180647 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180648 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180649 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180650 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180651 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180652 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180653 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180654 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180655 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180656 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180657 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180658 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180659 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180660 - || || 15 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180661 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180662 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180663 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180664 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180665 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180666 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180667 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180668 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180669 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180670 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180671 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180672 - || || 13 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180673 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180674 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180675 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180676 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180677 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180678 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180679 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180680 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180681 - || || 14 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180682 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180683 - || 2004 HF || 16 d'abril de 2004 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 180684 - || || 20 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180685 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180686 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180687 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180688 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180689 - || || 17 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180690 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180691 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180692 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180693 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180694 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180695 - || || 21 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180696 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180697 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180698 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180699 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180700 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0